Obnova může znamenat:
 Rekonstrukce
 Obnova (Bulharsko) – nacionalistická politická strana v Bulharsku
 Obnova (Ukrajina) – ukrajinská politická strana

Externí odkazy